Desa Kwasen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kwasen (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 109,48), Jawa Tengah, 
 Desa Kwasen (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,53), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar